Кубок Ирландской Лиги по футболу — это кубок Эйрком Премьер — Лиги, в котором играют клубы элитной лиги, но иногда приглашаются команды низших дивизионов. Формат турнира часто меняется. Впервые разыгран в 1973 году, заменив собой аналогичный турнир — , который проводился с 1922 года. Первым победителём кубка был Уотерфорд Юнайтед.

Победители

Ссылки 
 Ireland League Cup Finals
 League of Ireland Shield Winners

Футбольные соревнования в Ирландии
Ирландия